Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a holland Marianne Timmer nyerte meg. A Magyarországot képviselő Egyed Krisztina a 27. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világrekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

N01500